est une expression anglaise signifiant « en public à New York ». Elle peut faire référence à :

Live in New York 

 , album des Doors sorti le  ;
 , album de Fred McDowell sorti en  ;
 , album de James Brown sorti en  ;
 , album de Joe Cocker sorti en  ;
 , album de Kylie Minogue sorti le  ;
 , album de Laurie Anderson sorti le  ;
 , album de Peter Cincotti sorti en  ;
 , album de Sonny Sharrock sorti en .

Autres orthographes 

Live in New York City

 , album de Bruce Springsteen sorti le  ;
 , album de Dave Matthews Band sorti le  ;
 , album de Ghostface Killah sorti le  ;
 , album de John Lennon sorti le  ;
 , album de Natasha Bedingfield sorti le  ;

Autres

 , album de Counting Crows sorti le  ;
 , album de Dio sorti le  ;
 Live in NYC '97, album de Johnny Winter sorti le  ;
 , album de Jane's Addiction sorti le  ;
 , album de Joe Jackson sorti le  ;
 , album de Mark O'Connor's Hot Swing Trio sorti en  ;
 Live from New York City, 1967, album de Simon and Garfunkel sorti le .

Voir aussi